Anton Kowałewski – ukraiński piłkarz (ur. 1984).
 Anton Kowałewski – ukraiński łyżwiarz figurowy (ur. 1985).